Die 123. Deutschen Meisterschaften im Bahnradsport fanden vom 8. bis 12. Juli 2009 in der Radrennbahn Andreasried in Erfurt statt.

Ergebnisse

Sprint

Keirin

Teamsprint

Zeitfahren

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Punktefahren

Zweier-Mannschaftsfahren (Madison)

Weblinks 
 Resultate auf rad-net.de

2009
Radsportveranstaltung 2009
Radsportwettbewerb in Erfurt